Шелюбинская — деревня в Вельском районе Архангельской области. Входит в состав Муниципального образования «Усть-Вельское». Имеет второе местное неофициальное название Тупицыно.

География 
Деревня расположена в южной части Архангельской области, в таёжной зоне, в пределах северной части Русской равнины, в 17 километрах на юго-запад от города Вельска по автомобильной дороге регионального значения Коноша-Вельск-Шангалы, на левом берегу реки Пежма притока Ваги. Ближайшие населённые пункты: на юго-западе деревня Мининская, на северо-востоке деревня Никифорово.
 Часовой пояс

Население

История 
Указана в «Списке населённых мест по сведениям 1859 года» в составе Вельского уезда(2-го стана) Вологодской губернии под номером «2170» как «Шелюбинское(Тупицыно)». Насчитывала 29 дворов, 80 жителей мужского пола и 103 женского.

В материалах оценочно-статистического исследования земель Вельского уезда упомянуто, что в 1900 году в административном отношении деревня входила в состав Богоявленского сельского общества Никифоровской волости. На момент переписи в селении Шелюбинское(Тупицино) находилось 48 хозяйств, в которых проживало 136 жителей мужского пола и 125 женского.

Достопримечательности 
Церковь Александра Невского  - кирпичная кубическая часовня со срезанными углами 1880-1900 годов постройки, завершённая невысоким шатровым куполом. Отремонтирована в 2004 году.

Примечания 

Населённые пункты муниципального образования «Усть-Вельское»